Я́ков Фе́льдман:
 Фельдман, Яков Григорьевич (1933—2006) — советский шахматист.
 Фельдман, Яков Лазаревич (1884—1950) — российский и советский композитор, дирижёр, куплетист.
 Фельдман, Яков Маркович (1898—1983) — советский художник.